Гаспа́р Мельчо́р де Ховелья́нос (, полное имя — Балтаса́р Мельчо́р Гаспа́р Мари́я де Хо́ве Лья́нос-и-Рами́рес, ; 5 января 1744 года, Хихон — 27 ноября 1811 года, Пуэрто-де-Вега) — испанский писатель, юрист, экономист и общественный деятель эпохи Просвещения.

Биография 
Родился в обедневшей аристократической семье. Изучал философию и латынь в Овьедо. Защитив в 1763 году диплом лиценциата по гражданскому и каноническому праву в одном из университетов Авилы, он продолжил обучение в . 

С 1767 года по 1774 год был председателем суда по уголовным делам в Севилье. 

С 1778 года по 1790 год был судьёй в Высшей судебной палате Испании в Мадриде.

В 1779 году был избран членом Королевской Академии Истории, в 1780 году — членом Королевской академии изящных искусств де Сан Фернандо, в 1781 году — членом Испанской Королевской Академии языка, в 1782 г. — членом Академии канонического права.

В 1790 году попал в опалу, был отстранён от всех должностей и отправлен в Астурию «для изучения её природных богатств». Вернулся в родной Хихон, где в 1794 году основал Астурийский институт, целью которого являлось «изучение естественных и точных наук».

В 1797 году он был назначен министром юстиции, выступал против привилегий духовенства и инквизиции и в 1798 году снова был выслан в Астурию, а в 1801 году был арестован и заключён в крепость на острове Мальорка.

При вступлении в Испанию французов был освобождён, но отказался от предложения Жозефа Бонапарта поступить к нему на службу и принял деятельное участие в борьбе с французским владычеством, возглавляя либеральное меньшинство в Центральной хунте.

Творчество 
Написал ряд трактатов по шелководству, агротехнике, писал драмы (известнейшая — «El Pelayo», 1799 г.), стихотворения, публицистические статьи и экономические сочинения. Был сторонником уничтожения внутренних таможенных границ, понижения ввозных пошлин, противником всех стеснений торговли.

В своем «Докладе по делу об аграрном законе» (1794), анализируя экономические основы сословной организации испанского общества, он пришёл к мнению о том, что на производствах в Испании необходимо внедрение модели экономического либерализма.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография

Писатели Испании
Философы Испании
Философы XVIII века
Политики Испании
Выпускники Комплутенсе
Экономисты Испании
Драматурги Испании
Выпускники Овьедского университета
Члены Королевской академии испанского языка
Министры юстиции Испании